Lightbody ist der Familienname folgender Personen

 Gary Lightbody (* 1976), nordirischer Sänger
 James Lightbody (1882–1953), US-amerikanischer Leichtathlet

Sonstiges:
 Mount Lightbody, Berg im Viktorialand, Antarktika